Neognathorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Neognathorhynchus ingår i familjen Gnathorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Neognathorhynchus